Медија Луна има више значења:

 Медија Луна (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Медија Луна (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Медија Луна (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Медија Луна (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Медија Луна (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Медија Луна (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Медија Луна (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Медија Луна, Мистонтла (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Медија Луна, Кампо Роско (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Медија Луна, Бреча 16 кон Километро 7 Сур (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Медија Луна (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Медија Луна (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Медија Луна (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Медија Луна (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику